Невский, Николай:
 Невский, Николай Александрович (1892—1937) — языковед.
 Невский, Николай Арсентьевич (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Невский, Николай Леонтьевич (1912—до 1985) — один из трёх трёхкратных кавалеров ордена Александра Невского.